Лаура Монтальво і Генрієта Надьова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Монтальво, яка виступала в парі з Паолою Суарес.

Монтальво і Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Йоаннетта Крюгер і Мір'яна Лучич-Бароні без гри.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Міягі Нана /  Коріна Мораріу (півфінал)
 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Лаура Голарса /  Лізель Горн (чвертьфінал)
 Virag Csurgo /  Ева Мартінцова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1998 Doubles Draw 

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 1998